Ehrenbrief ist der Titel folgender Ehrenzeichen:

 Ehrenbrief des Landes Hessen
 Ehrenbrief des Freistaats Thüringen
 Ehrenbrief der Deutschen Turnerschaft

Ehrenbrief bezeichnet:

 Ehrenbrief (Püterich), gereimter Brief von Jakob Püterich von Reichertshausen an die Fürstin Mechthild von der Pfalz